Савойський () — село в Кюстендильській області Болгарії. 
 Гумберт II Савойський (італ. Umberto II di Savoia, 1065-1103) — граф Савойський.
 Євгеній Савойський (нім. Prinz Eugen von Savoyen, 18 жовтня 1663(16631018) — 21 квітня 1736) — полководець Священної Римської імперії франко-італійського походження.
 Томмазо Савойський (італ. Tommaso di Savoia-Genova), повне ім'я Томмазо Альберто Вітторіо, (* 6 лютого 1854 — † 15 квітня 1931) — сардинський, згодом італійський, принц із Савойської династії, другий герцог Генуї у 1855—1931, адмірал.
 Еудженіо Савойський (італ. Eugenio di Savoia-Genova), повне ім'я Еудженіо Альфонсо Карло Марія Джузеппе (* 13 березня 1906 — † 8 грудня 1996) — італійський принц із Савойської династії, герцог Анкони (1906—1990), п'ятий герцог Генуї (1990—1996), син другого герцога Генуї Томмазо Савойського та баварської принцеси Ізабелли Марії.
 Савойський військовий орден (італ. Ordine militare di Savoia). З 2 січня 1947 року — Військовий орден Італії. 
 Семко-Савойський Лука Назарович (1830(1830) — 1 жовтня 1887) — український архітектор, працював у Полтаві та Бессарабії.

Див. також
 Савойське
 Савойська
 Савойя